|}

Die Schmalspurbahn Nieszawa–Sompolno war eine schmalspurige Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Kujawien-Pommern und Großpolen.

Verlauf 
Die Strecke begann im Bahnhof Nieszawa Wąskotorowa nahe dem Bahnhof Nieszawa Waganiec an der Bahnstrecke Kutno–Piła und verlief südwestwärts über Dobre Alexandrowskie (km 27,68), den Endpunkt der Schmalspurbahn Aleksandrów Kujawski–Dobre Aleksandrowskie und Beginn der Schmalspurbahn Dobre Aleksandrowskie–Jerzmanowo, Radziejów Kujawski (km 36,85), die Unterquerung der Bahnstrecke Chorzów–Tczew und Piotrków Kujawski (km 45,11) nach Sompolno (km 62,930), den Beginn der Schmalspurbahn Sompolno–Dąbie Kolskie und der Schmalspurbahn Sompolno–Jabłonka Słupecka.

Geschichte 
Der Abschnitt Nieszawa–Dobre wurde 1908 als Rübenbahn, der Rest der Strecke ab 1908 teils als Rübenbahn, teils als Heeresfeldbahn eröffnet, spätestens ab 1922 wurde Personenverkehr auf der Gesamtstrecke betrieben.

Während der deutschen Besatzung Polens 1939–1945 wurden die Bahnhofsnamen vorübergehend eingedeutscht.

Der Abschnitt Dobre Aleksandrowskie–Sompolno wurde bis mindestens 1982 im Personenverkehr betrieben, zuletzt mit einem einzigen Zugpaar, das über zwei Stunden brauchte, länger als 1943, als noch drei Zugpaare verkehrten. Auf dem verbliebenen Abschnitt Nieszawa–Dobre Aleksandrowskie wurde bis mindestens 1990 Personenverkehr betrieben, 1989/1990 mit zwei Zugpaaren. 2001 verkehrte noch ein Zugpaar auf Bestellung. Beide Abschnitte wurden stillgelegt, der erstgenannte zwischen 1989 und 2004, der letztgenannte am 13. Juni 2004.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. D6–D7

Weblinks 
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Strecke Dobre–Nieszawa auf bazakolejowa.pl (polnisch)
 Strecke Sompolno–Dobre auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern